Diamond Jenness (1886-1969), un anthropologue canadien particulièrement connu pour ses études sur les Inuits du Canada ;
 Mia Sinclair Jenness (2005-), une actrice de théâtre et de télévision américaine ;
 Stephen Jenness (1990-), un joueur de hockey sur gazon néo-zélandais.